Harambee est un terme pouvant désigner:

Harambee, tradition est-africaine apparaissant entre autres sur la devise officielle du Kenya. 
Harambee, chanson populaire kényane de Daudi Kabaka. 
Harambee Stars, surnom de l'équipe du Kenya de football.

Harambee, publication du Congrès Noir de Los Angeles
Harambee, quartier afro-américain de Milwaukee, Wisconsin
Harambee Park, parc de Boston, Massachusetts

Voir aussi
Harambee !, histoire de la bande dessinée Les Baroudeurs sans frontières